Kreis Mettmann
 Mettmann (stad)